Форуп () — озеро в Дании, юго-западнее города Йеллинг, в коммуне Вайле.

География 
Площадь поверхности озера Форуп составляет 0,99 км², а максимальная глубина достигает 11 метров.

Экология 
Каждый год озеро посещает от 150 000 до 200 000 туристов, для чего на берегах действует прокат лодок и туристические кемпинги. С 2000 года озеро стало заметно чище и вода прозрачна на глубину 2,4 метра (ранее прозрачность была лишь на 1,4 метра). Причина такой чистоты заключается в заселении озера колонией дрейссен числом в 1,3 миллиарда единиц и они постоянно очищают воду от водорослей, ранее являвшихся большой проблемой водоёма. На озере также базируется корабль викингов Jellingormen, являющийся достопримечательностью для гостей этого региона.

Литература 
 Poul Hald Møller, Lisbeth Elbæk Pedersen, Hanne Hegested, Hanne Lauridsen, Simon Marsbøll. Overvågning af søer — 1997: Fårup Sø, Engelsholm Sø, Dons Nørresø, Søgård Sø. — Vejle: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 1998. ISBN 8777503902.
 Poul Hald Møller, Lisbeth Elbæk Pedersen, Hanne Hegested, Hanne Lauridsen, Simon Marsbøll. Overvågning af søer i Vejle Amt, 1998: Fårup Sø, Engelsholm Sø og Søgård Sø. — Vejle: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 1999. ISBN 877750491.
 Lisbeth Elbæk Pedersen. Overvågning af Fårup Sø 2001: næringssalte, belastning, biologi. — Vejle: Forvaltningen for Teknik og Miljø, 2002. ISBN 8777506944.

Бассейн Балтийского моря
Вайле (коммуна)
Озёра Дании